Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Marc-Andrea Hüsler ha sconfitto Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Tomás Martín Etcheverry (finale)
  Stefan Kozlov (primo turno, ritirato)
  Andrej Martin (primo turno)

  Juan Ignacio Londero (secondo turno) 
  Ernesto Escobedo (primo turno) 
  Nicolás Jarry (semifinale) 
  Jay Clarke (secondo turno)

Qualificati 

  Nick Chappell (primo turno)
  Mateus Alves (quarti di finale)
  Keegan Smith (primo turno)

  Elmar Ejupović (secondo turno) 
  Gilbert Klier Júnior (primo turno) 
  Nicolás Barrientos (secondo turno)

Wildcard 

  Luis Carlos Álvarez (primo turno)
  Alex Hernández (primo turno)

  Nicolás Jarry (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Mexico City Open 2022